Bonheur en location peut faire référence à :
 Bonheur en location  (Mother Carey's Chickens), un film américain de Rowland V. Lee sorti en 1938 ;
 Bonheur en location, un film français de Jean Wall sorti en 1949.